Elezione del Presidente del Senato del 1953 – elezione del 25 marzo 1953
 Elezione del Presidente del Senato del 1953 – elezione del 25 giugno 1953